Martorana – tipico dolce siciliano diffuso anche in Calabria
 Giò Martorana – fotografo italiano
 Gioacchino Martorana – pittore italiano
 Giovanni Martorana – attore italiano
 Lidia Martorana – cantante italiana
 Pietro Martorana – pittore italiano
 Mirko Martorana – conosciuto come Rkomi, rapper italiano
 Chiesa della Martorana – chiesa del centro storico di Palermo